Advokátní kanceláře přistupují k zavádění oborově orientovaných informačních systémů dle svých preferencí a potřeb. Menší či konzervativní kanceláře stále zpracovávají dokumenty v papírové podobě. To vede mnohdy k horší přehlednosti, vyhledávání a složitější administrativě. Existují advokáti využívající podnikové informační systémy, které nejsou oborově ani rozsahem orientovány přímo na AK. Poslední stále se rozšiřující skupina advokátů hledá mezi konkurencí orientující se právě na advokátní kanceláře. Výhody nejsou zanedbatelné. Tyto systémy jsou vytvořené pro potřeby AK. Tvůrci se snaží systémy provázat s rejstříky ARES, Infosoud, ISIR či integrovat do nich datové schránky apod. Systémy jsou často modulární a dovolují uživateli rozšiřovat systém o moduly dle potřeb.

Příklad modulů a funkcionalit IS 
Demonstrativní výčet funkcionalit a modulů, které může takový IS nabízet

 evidence spisů
 správa pohledávek
 úkony (timesheet)
 pošta (datové schránky)
 datové úložiště
 doprava
 vyúčtování a fakturace, náklady, zálohy
 úkoly (plán)
 adresář
 komentáře
 statistika
 správa
 vazby na ISIR, ARES, Infosoud
 automatizované úlohy, práce s el. platebními rozkazy apod.

Příklady IS zajišťující komplexní podporu advokátní kanceláře 
 SingleCase - SingleCase s.r.o.
 Evolio - AVE Soft s.r.o.
 ISAK - AMI computers s.r.o. 
 Praetor - Praetor Systems s.r.o. 
 Advokátní Spis - Atlas Consulting, s r.o. 
 SynopsIS - Synopsis Technologies, a.s. 
 WebSpis - ROSEBUD GROUP s.r.o.
 Kleos  - Wolters Kluwer
 Jurisoft - ISSA CZECH s.r.o.
 Advokta  - Aura s.r.o.
 AdvocatusDigital.com - DevApp s.r.o.
 Jurisdix - Dalibor Smitka

Jak vybrat IS pro právní kanceláře 
Vybrat ten správný informační systém je složitý úkol pro každou právní kancelář. Základním předpokladem je výborná znalost relevantních procesů a potřeb kanceláře, pro kterou má být IS určený. Prodejci advokátních systémů mohou do určité míry pomoci nasměrovat definici požadavků nebo pochopit, čím se od sebe jednotlivá řešení na trhu odlišují. Dosáhnout objektivního posouzení je však složité. Jeden způsob, jakým si lze pomoci, je konzultace volně dostupných katalogů, které pravidelně sbírají dostupná data a jednotlivé IS rozdělují do srozumitelných kategorií.

Při výběru IS je také důležité zohlednit aktuální trendy. Pokud například určité kanceláři záleží na automatizaci administrativních úkonů, je dobré orientovat hledání dodavatele na ty, kteří se tímto směrem dlouhodobě udávají. Podobně je to také například s integracemi na  ostatní aplikace, jako jsou účetní systémy či rejstříky (například ARES, InfoSoud nebo InfoJednání), které advokátní kanceláře potřebují ke své práci.

Literatura 
 Černá, A. Informační systém pro právní kanceláře. Fakulta informatiky Masarykova univerzita v Brně, 2009.

Externí odkazy 
  IS MUNI - Archiv závěrečné práce Alžběta Černá 

Informační systémy